Tišov steht für:

 Tisov, Ortsteil in Tschechien
 Tyschiw (Mukatschewo), Ort in Rajon Mukatschewo, Ukraine

Tišov ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Tišov (1870–1928), kroatischer Maler